Соревнования в мужском фристайле в дисциплине хафпайп на зимних Олимпийских играх 2018 пройдут 20 и 21 февраля в сноу-парке «Феникс». В Пхёнчхане выступят 30 спортсменов. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Соревнования в хафпайпе во второй раз представлены в программе Олимпийских игр. Первым олимпийским чемпионом стал американский фристайлист Дэвид Уайз.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 30 фристайлистов. Каждый из спортсменов выполняет по 2 попытки. В зачёт идёт результат лучшей из них. В финал соревнований выходят 12 лучших фристайлистов.

Финал 
В финале соревнований участвуют 12 фристайлистов. По сравнению с прошлыми Играми произошли изменения в формате. В отличие от сочинских Игр, каждый из спортсменов выполняет по три спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них.

Примечания

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 
 Программа соревнований